Пуерто Сан Хуан има више значења:

 Пуерто Сан Хуан (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто Сан Хуан (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику